Bude peut désigner :
 Buda, ville de Hongrie
 Bude, ville de Cornouailles
 Bude, ville du Mississippi, aux États-Unis.